Błękitna stal – film amerykański z 1934 roku
 Błękitna stal – film amerykański z 1990 roku